Poldark (boekenserie), een serie historische romans van Winston Graham
 Poldark (televisieserie uit 1975), een hierop gebaseerde dramaserie
 Poldark (televisieserie uit 2015), een hierop gebaseerde dramaserie